Mohlenbr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert H. Mohlenbrock
 Robert H Mohlenbrock

Robotskapade auktorsförkortningar